Hege steht für:

 Hege, Pflege des Wildbestandes
 Hege, auch Hage, Scheephammer zur Salzgewinnung
 Landhege, Umfriedung von Siedlungsgebieten durch Hecken, Wälle und Gräben als Landwehr
 Hege (Wasserburg), Ortsteil der Gemeinde Wasserburg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hege (Vorname), weiblicher Vorname

Hege ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Hege (1917–2017), deutscher evangelischer Pfarrer, Prälat von Heilbronn
 Almut Hege-Schöll, deutsche Curlerin
 Charlotte Hofmann-Hege (1920–2012), deutsche Schriftstellerin

 Ronnie Haig (* 1939 als Ronald D. Hege), US-amerikanischer Rockabilly- und Gospel-Musiker
 Ulrich Hege (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Walter Hege (1893–1955), deutscher Fotograf, Filmregisseur und Hochschullehrer
 Willy Hege (1907–1976), Schweizer Bildhauer 

Siehe auch:
 Häge
 Heege
 Van Hege